ONIX ist die Abkürzung für:
 ONline Information eXchange, einem standardisierten Datenformat für den Austausch bibliografischer Daten, siehe ONIX

Onix bezeichnet:
 ein Pokémon vom Typ Gestein/Boden, siehe Liste der Pokémon
 Chevrolet Onix, Automodell

Siehe auch:
 Onyx (Begriffsklärung)

Abkürzung